Valerio Valeri – cardinale italiano
 Valerio Valeri – antropologo italiano
 Valerio Valeri – compositore italiano